Sanguily ist der Familienname folgender Personen:

 Julio Sanguily (1845–1906), kubanischer Revolutionär
 Manuel Sanguily (1933–2022), kubanischer Schwimmer